Маріель Хедлі Хемінгуей, також Гемінґвей (;  ) — акторка та письменниця, онука письменника Ернеста Хемінгуея.

Фільмографія 
вибірково
 Зірка Плейбоя
 Супермен 4: У пошуках миру
 Закон і порядок

Примітки

Посилання 
 
 
 Mariel Hemingway.com 

Випускники Бостонського університету
Акторки США XX століття
Акторки США XXI століття
Актори Каліфорнії
Американські кіноакторки
Американські телеакторки
Письменниці США
Письменники Каліфорнії
Американські мемуаристки